D’Ancona ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro D’Ancona (1835–1914), italienischer Literaturhistoriker
 Cristina D’Ancona Costa (* 1956), italienische Philosophiehistorikerin
 Matthew d'Ancona (* 1968), britischer Journalist
 Paolo D’Ancona (1878–1964), italienischer Kunsthistoriker
 Piero D’Ancona, italienischer Mathematiker
 Vito D’Ancona (1825–1884), italienischer Maler des Realismus und Mitglied der Macchiaioli-Gruppe